Amaea är ett släkte av snäckor. Amaea ingår i familjen vindeltrappsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vindeltrappsnäckor
Amaea